Poche steht für:
 Pochwerk, eine Mühle
 Poche (Windeck), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Windeck in Nordrhein-Westfalen

Poche bzw. Poché ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph von Poche (1811–1893), Statthalter von Mähren
 Emanuel Poche (1903–1987), tschechischer Kunsthistoriker und Autor
 Eugen Poche-Lettmayer (1846–1904), mährisch-österreichischer Adliger und Politiker
 Felix Pierre Poché (1836–1895), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Fred Poché (* 1960), französischer Philosoph und Hochschullehrer
 Jared Poché (* 1994), US-amerikanischer Baseballspieler
 Klaus Poche (1927–2007), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Illustrator
 Miroslav Poche (* 1978), tschechischer Politiker
 Oswald Poche (1908–1962), deutscher Oberregierungsrat und SS-Obersturmbannführer, u. a. Leiter der Gestapo Frankfurt am Main und Kommandeur in den Einsatzgruppen
 Rolf Poche (* 1938), deutscher Ingenieur und früherer Volkskammerabgeordneter

Siehe auch:
 Pochebach
 Boche (Begriffsklärung)